L’Institut de Préparation à l'administration Générale (IPAG) est une composante de l'Université de Montpellier. Il est situé sur le campus de Richter (Bâtiment B : Avenue Raymond Dugrand). Il prépare aux concours de la fonction publique (Institut national des études territoriales (INET), Institut régional d'administration (IRA), École des hautes études en santé publique (EHESP), inspecteur des impôts, concours des douanes, etc.)
 Directeur de l'IPAG : Étienne Douat
 Responsable administratif : Éric Le Gourrierec
 Nombre d'étudiants : 187
 Nombre d'enseignants rattachés : 7 dont :
 Professeur des universités : 1
 Maîtres de Conférences : 6
 Nombre de personnels IATOSS rattachés : 4

Université de Montpellier